

Крузи — село в гміні Перлеєво Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Крузи — село в гміні Кольно Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства